Rashnū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rashnū (ort i Iran), Khuzestan, 
 Rameẕānābād, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar